Институт системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН) — научно-исследовательский институт Российской академии наук. Относится к отделению нанотехнологий и информационных технологий. С 2015 года вошёл (с потерей юрлица) в состав Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН) на базе Института проблем информатики РАН.

История 
Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ) Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР был создан 4 июня 1976 года для комплексного исследования научно-технических и социально-экономических проблем, имеющих большое народно-хозяйственное значение и носящих междисциплинарный характер исследований. Институт возглавил и бессменно руководил им на протяжении 17 лет академик Д. М. Гвишиани.

На Институт как филиал Международного института прикладного системного анализа (МИПСА) при Римском клубе, были возложены функции головной организации по научно-методическому обеспечению советского участия в деятельности МИПСА. По задумке институт должен был стать советской «фабрикой мысли», аналогом RAND Corporation. В институте не существовало рамок того, что можно было обсуждать, и практически отсутствовала идеологическая цензура. «Институт был тесно вовлечён в процесс выработки решений в области стратегии экономической политики, в том числе в разработку долгосрочных программ развития Советского Союза. В институте была необычная для СССР свобода обсуждения экономической проблематики. На экономическом факультете МГУ представить её было трудно. За ту стилистику научных семинаров, которая была у нас, там бы профессора немедленно уволили с волчьим билетом», — вспоминал работавший там в начале 1980-х годов Егор Гайдар.

Институт в 70—80-е годы вёл исследования по следующим направлениям:
 теоретические основы и методологические принципы системного анализа;
 теория управления;
 методология моделирования и комплексного анализа долгосрочного народнохозяйственного и мирового развития с учётом взаимодействия экономических, социальных, научно-технических и экологических факторов;
 методы формирования и управления крупномасштабными проектами, целевыми народнохозяйственными, межотраслевыми и региональными программами и программами специального назначения;
 методы системных исследований по важнейшим прикладным междисциплинарным и межотраслевым проблемам, включая разработку методов управления созданием и функционированием сложных организационных и технических систем.

В 1982 году из состава ВНИИСИ был выделен Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем (ВНИИПАС) для организации компьютерной связи ВНИИСИ с австрийской штаб-квартирой МИПСА. Впоследствии на этой базе был создан первый в СССР интернет-провайдер «Совам Телепорт».

В 1992 году Институт получил новое название — Институт системного анализа (ИСА) РАН. В конце 1992 года Институт возглавил академик С. В. Емельянов — выдающийся учёный, основоположник новых направлений в науке управления, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и России. В 2002 г. Институт возглавил член-корреспондент РАН Ю. С. Попков — крупный учёный и организатор российской науки.

В настоящее время научные исследования Института связаны с развитием:
 методов и средств информатики,
 новых информационных технологий,
 методов моделирования и управления,
 с системным подходом к анализу сложных технических и социально-экономических объектов и процессов.

Известные сотрудники института 

 Руководители института
 Гвишиани, Джермен Михайлович (1928—2003) — директор института (тогда ещё ВНИИСИ) с 1976 по 1992 годы, был зам.председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ СССР).
 Емельянов, Станислав Васильевич (1929—2018) — директор ИСА РАН (1993—2002).
 Попков, Юрий Соломонович (р. 1937) — директор ИСА РАН с 2002 по 2015 гг. (в 2015 г. ИСА РАН включён в ФИЦ ИУ РАН).

 участники команд Горбачёва-Гайдара-Ельцина
 Авен, Пётр Олегович (р. 1955) — работал в одной лаборатории с Е. Т. Гайдаром с 1981 по 1988 год. Затем был направлен в МИПСА в Австрию. Был министром внешнеэкономических связей в 1992 году. Один из акционеров группы Альфа.
 Березовский, Борис Абрамович (1946—2013) — российский предприниматель, политический деятель, д.тех.н., член-корреспондент РАН
 Гайдар, Егор Тимурович (1956—2009) — работал в институте с 1980 года под руководством С. С. Шаталина. Был и. о. премьера министра и министром финансов РФ.
 Данилов-Данильян, Виктор Иванович (р. 1938) — работал в институте со дня основания, зав.лабораторией. Был министром охраны природы и природных ресурсов РФ.
 Дубов, Юлий Анатольевич (р. 1948) — российский учёный, предприниматель, писатель, доктор наук.
 Жуков, Александр Дмитриевич (р. 1956) — работал в институте с 1978 по 1980 год. Был вице-премьером в правительстве Фрадкова.
 Зурабов, Михаил Юрьевич (р. 1953) — был аспирантом в институте с 1978 по 1981 год. Был председателем пенсионного фонда и министром здравоохранения РФ.
 Лопухин, Владимир Михайлович (1952—2020) — работал в институте с 1977 года. Был министром топлива и энергетики РФ.
 Шаталин, Станислав Сергеевич (1934—1997) — зам. директора, советник президента СССР Горбачёва, один из авторов программы «500 дней»

 Известные по научным достижениям
 Адельсон-Вельский, Георгий Максимович (1922—2014) — программист, один из создателей шахматной программы «Каисса».
 Арлазаров, Владимир Львович (р. 1939) — программист, один из создателей шахматной программы «Каисса».
 Донской, Михаил Владимирович (1948—2009) — программист, один из создателей шахматной программы «Каисса».
 Емельянов, Николай Евгеньевич (1939—2010) — доктор технических наук.
 Канторович, Леонид Витальевич (1912—1986) — академик, Нобелевский лауреат по экономике.
 Мильнер, Борис Захарович (1929—2013) — зам. директора по научной работе
 Назаренко, Герасим Игоревич — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской Федерации (В ИСА РАН — совместитель с 2012 г.)
 Сванидзе, Николай Карлович— российский тележурналист
 Финн, Виктор Константинович — советский и российский учёный, специалист в области искусственного интеллекта и многозначных логик.
 Шмульян, Борис Лейбович — специалист в области систем управления.

См. также:

См. также 
 Научно-исследовательский институт системных исследований РАН

Примечания

Литература

Ссылки 
 Члены «Римского клуба» учили назначенцев Андропова стратегии развала СССР  (Фрагмент интервью М. Н. Полторанина о роли ВНИИСИ в развале СССР)

Институты РАН
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН
Научные институты, основанные в 1976 году